Stefan Karadja peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Стефан Караджа) :
Stefan Karadja (1840-1868), également appelé Stefan Karadjovo (mais dont le vrai nom était Stefan Todorov Dimov), révolutionnaire bulgare ;
Stefan Karadja, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Stefan Karadja, village bulgare de l'obchtina de Glavinitsa, situé dans l'oblast de Silistra ;
Stefan Karadja, village bulgare de l'obchtina de Valtchidol, situé dans l'oblast de Varna.

Par ailleurs, le village natal de Stefan Karadja, Ikhme (rattaché à l'obchtina de Bolyarovo, dans l'oblast de Yambol), porte aujourd'hui le nom de Stefan Karadjovo.